Dowling kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Dowling, Antarktis,

USA 

 Dowling (ort), Michigan, Barry County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar